Camping Out – cortometraggio del 1918 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran
Camping Out – cortometraggio del 1918 prodotto dalla National Film Corporation of America
Camping Out – cortometraggio del 1919 diretto da Roscoe 'Fatty' Arbuckle
Camping Out – cortometraggio del 1928 diretto da George Marshall
Camping Out – cortometraggio del 1931 diretto da Harry Sweet
Camping Out – cortometraggio del 1932 diretto da Dick Huemer
Topolino in vacanza (Camping Out) – cortometraggio di animazione del 1934 diretto da David Hand